Illes Balears ist

der katalanische Name der Balearischen Inseln
der ehemalige Name eines UCI-Radrennteams, siehe Caisse d'Epargne-Illes Balears